Когимэ — племенная группа юкагиров, использовавшая таёжный диалект юкагирского языка, жившая в верхнем течение Колымы. Когимэ в юкагирском языке означает Ворон, значит когимэ — род Великого Ворона. Современные верхнеколымские юкагиры преимущественно являются потомками этой племенной группы. Делилась на три рода: Чахаданджи (или люди с р. Ясачной), они же род зайца Чолгоро, Хорходонджи (или люди с р. Коркодон), они же нартенный род Меджи, Ньятбенджи (или люди с р. Поповка), они же рыбий род — Ами.

Литература 
 Н.В. Плужников, В.И. Шадрин. Юкагиры // Народы Северо-Востока Сибири / ред. Е.П. Батьянова, В.А. Тураев. ИЭА РАН. М.: Наука, 2010. 
 Туголуков В. А. Кто вы, юкагиры?  М.: Наука, 1979
 Юкагиры. Историко-этнографический очерк / З.В. Гоголев, И.С. Гурвич и др.; ред. А.П.Окладников. Новосибирск: Наука, 1975

Юкагиры